Thor är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Thor 1 893
 Thoor 113
 Tor 51
 Toor 31
Tillsammans blir detta 2 088 personer. Namnet har använts som svenskt soldatnamn.

Personer med efternamnet Thor eller med varianter av detta namn

 Alf Thoor (1923–1998), musikskribent och översättare
 Anders J. Thor (1935–2012), teknisk forskare och lärare
 Annika Thor (född 1950), författare, manusförfattare
 Clas Thor  (född 1951), författare och journalist
 Douglas Thor (född 1997), moderat politiker
 Emil Johanson-Thor (1889–1958), målare, grafiker och konstpolitiker
 Emma Thor (född 1997), släggkastare
 Gustaf Thor (1860–1933), tjänsteman och politiker
 Kajsa Thoor (1971–2023), TV-programledare
 Kalle Thor (född 1975), skådespelare
 Mickan Thor (född 1963), journalist och författare
 Niklas Thor (född 1986), fotbollsspelare
 Stefan Thor (född 1964), utvecklingsbiolog, professor

Källor

Svenska efternamn
soldatnamn